Андре́й Алекса́ндрович Коле́сников (11 февраля 1984, Валуйки, Белгородская область) — российский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник московской футбольной школы «Академика». После её окончания подписал контракт с московским «Динамо». В основном составе «бело-голубых» не играл, а провёл сезон в дубле. Команда выиграла турнир дублёров, а сам Андрей сыграл 25 матчей. Зимой 2003 перешёл в «Рубин», который дебютировал в Премьер-лиге. Первый сезон, так же как и в «Динамо», отыграл за дубль, а в 2004 был отдан в аренду на полгода в «Нефтехимик». В первом дивизионе дебютировал 31 марта в матче 2-го тура против КАМАЗа. Всего в первом круге первенства сыграл 20 матчей и забил 1 гол. По окончании срока аренды вернулся в «Рубин», однако через полгода ушёл в «Урал». В 2006 году стал игроком «Торпедо». В чемпионате России он дебютировал 22 апреля, в 6-м туре, во встрече против «Луча-Энергии», выйдя в стартовом составе и на 90-й минуте получил красную карточку. В Премьер-лиге сыграл ещё 8 матчей, по итогам сезона «Торпедо» вылетело. В первом дивизионе провёл 3 матча, в последнем против «Терека» заработал пенальти в ворота свой команды, а потом получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В начале 2008 года игрока купила «Томь». За основу не играл, выступал в молодёжном первенстве и сыграл один матч в Кубке. В 2009 году начал играть за МВД России, после расформирования клуба перешёл в «Луч-Энергию». Сезон-2011 начал в «Факеле», а в августе перешёл в «Черноморец». Однако в июне 2012 года вернулся в «Факел».

В сборной 
В 2006 году провёл 2 матча за олимпийскую сборную России против команд Финляндии и Португалии. На 44-й минуте матча с португальцами получил спорную красную карточку, и в итоге россияне проиграли 0:3.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Факел» Воронеж

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «МВД России»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Энергомаш»